Шрисхайм () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Рейн-Неккар. Население составляет 14 908 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 31,64 км². Официальный код — 08 2 26 082.

Подразделяется на 3 городских района.

Достопримечательности 
 Старый город с множеством исторических зданий и Старой ратушей с Лобным местом
 Руины замка Штраленбург (XIII в.)
 Музеефицированная шахта, где до 1985 г. добывали серебро и сульфат железа
 Фрагменты римского подвала, обнаруженные при строительстве Новой ратуши

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга